El término Abandono puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Abandono (Derecho): otras situaciones en relación con las personas, los derechos y/o los bienes.
Abandono de propiedad (Derecho civil)
Abandono de niños, renuncia a los intereses y demandas sobre la descendencia de una forma extralegal con la intención de no volver a reanudar la reafirmación de ellos
Abandono infantil
Abandono de familia (Delito)
Abandono escolar, en educación, ausencia definitiva por parte de un estudiante del centro escolar.
Abandono escolar temprano, indicador educativo de la Unión Europea
Abandono escolar prematuro, o fracaso escolar
Abandono, término utilizado por escritores de obras ascéticas y místicas cristianas para referirse a la primera etapa de la unión del alma con Dios al conformarse con su voluntad.